Rudolf Grosch ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Grosch (Unternehmer) (1837–1911), deutscher Unternehmer und Weimarer Stadtrat
 Rudolf Grosch (Germanist), (Wirkungsdaten: 1899– ), deutscher Germanist